Oudendijk (Beveren), een buurtschap in de gemeente Beveren in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
Oudendijk (Noord-Brabant), een dorp in de gemeente Altena in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Oudendijk (Goudswaard), een dorp in de gemeente Hoeksche Waard in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
Oudendijk (Strijen), een dorp in de gemeente Hoeksche Waard in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
Oudendijk (Noord-Holland), een dorp in de gemeente Koggenland in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Oudendijk (Dordrecht), een dijk op het Eiland van Dordrecht
Polder Oudendijk, een waterschap in Zuid-Holland

Personen 
Mari Carmen Oudendijk, een Nederlands sportpresentatrice
Sonja Oudendijk
Willem Jacob Oudendijk, een Nederlands diplomaat en beleidsadviseur

Zie ook
 Oudedijk